Bucetta ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Bucetta (1927–2017), uruguayischer Wasserballspieler
 Ramón Bucetta, uruguayischer Fußballspieler